Hierarchia wojskowa - 
 system podległości i nadrzędności organów wojskowych względem siebie w zależności od spełnianych funkcji w strukturze organizacyjnej wojska w procesie dowodzenia i zarządzenia siłami zbrojnymi; 
 układ wojskowych stanowisk służbowych i związanych z nimi uprawnień, a także układ stopni wojskowych.

Bibliografia 
 
Służba wojskowa w Polsce